El IV Congreso Internacional de la Lengua Española fue un congreso celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia), entre los días 26 y 29 de marzo de 2007. La responsabilidad de la preparación del IV Congreso correspondió al Gobierno de Colombia, como país anfitrión, de acuerdo con el Instituto Cervantes, que desempeña la secretaría general, y con la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que proponen el diseño del programa académico.

Este cuarto congreso presentó como lema: «Presente y futuro de la lengua española. Unidad en la diversidad».

Véase también 
 Congreso Internacional de la Lengua Española
 II Congreso Internacional de la Lengua Española
 V Congreso Internacional de la Lengua Española

Referencias 

Cartagena de Indias
Colombia en 2007
04